Felderstraße steht für:
 Felderstraße (Leverkusen), siehe Liste der Baudenkmäler in Leverkusen
 Felderstraße (Markt Berolzheim), siehe Liste der Baudenkmäler in Markt Berolzheim
 Felderstraße (Wien)
 Felderstraße (Ybbs an der Donau), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Ybbs an der Donau

Siehe auch:
 Feldstraße